Il singolare del torneo di tennis Singapore Open 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marcelo Ríos che ha battuto in finale Mikael Tillström 6-2 7-6(5).

Teste di serie 

 Marcelo Ríos (campione)
 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Magnus Norman (primo turno)
 Lleyton Hewitt (semifinali)

 Sjeng Schalken (primo turno)
 Andrew Ilie (quarti di finale)
 Jan-Michael Gambill (quarti di finale)
 Jonas Björkman (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Singapore Open 1999
ATP Tour 1999